Вальс — многозначный термин.

 Вальс — общее название бальных и народных танцев музыкального размера 3/4, исполняется преимущественно в закрытой позиции.
 Танго-вальс — южноамериканский танец, одна из трёх главных форм музыки аргентинского танго.
 Вальс — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден. 
 Вальс — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония.
 
 Вальс, Мануэль (род. 1962) — французский государственный и политический деятель. 
 Вальс, Маттиас (род. 1968) — немецкий шахматист, гроссмейстер.
 Вальс, Рафаэль (род. 1987) — испанский шоссейный велогонщик.
 Наварро-Вальс, Хоакин (1936—2017) — врач и испанский журналист, пресс-секретарь Ватикана.

 Вальс-д-Алькой — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Аликанте.
 Вальс-Зиценхайм — город в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 
 Вальс-фантазия — музыкальное сочинение М.И.Глинки.

См. также 
 Валс